Оресте Пулити (, 18 февраля 1891 — 5 февраля 1958) — итальянский фехтовальщик, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира.

Биография 
Родился в 1891 году в Ливорно. В 1920 году принял участие в Олимпийских играх в Антверпене, где стал обладателем золотых медалей в командных первенствах на саблях и рапирах (при этом в индивидуальном зачёте он стал 4-м на саблях и 7-м на рапирах). В 1924 году на Олимпийских играх в Париже итальянская команда саблистов вновь завоевала золотую медаль, однако во время личного первенства Оресте Пулити оскорбил венгерского судью, будучи недовольным его решением, и вся итальянская команда была дисквалифицирована. В 1927 году принял участие в Международном первенстве по фехтованию в Виши, где победил в первенстве на рапирах. В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме стал обладателем золотой медали командного первенства на рапирах (в личном зачёте при этом стал 4-м), и серебряной — командного первенства на саблях. В 1929 году завоевал золотые медали личного и командного первенства на Международном первенстве по фехтованию в Неаполе.

В 1937 году Международная федерация фехтования задним числом признала все проходившие ранее Международные первенства чемпионатами мира.

Ссылки 
 

Фехтовальщики Италии
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1920 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1924 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1928 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Италии по фехтованию